Balot – miejscowość we Francji
 balot (w szkółkarstwie) – pojemnik do hodowania, przechowywania i transportu sadzonek drzew i krzewów
 balot – bela sprasowanej ściółki torfowej, siana lub słomy
 balot – paczka towaru przygotowana do wysłania